Nowak ist ein Familienname slawischer Herkunft, der in dieser Form im Polnischen, Sorbischen und bei aschkenasischen Juden vorkommt. Er bedeutet übersetzt „der Neue“ bzw. „Neumann“. In Polen führt er die Liste der am häufigsten verbreiteten Familiennamen an.

Varianten 
Noack, Novac, Novak, Nowack, Nowakowski.

Namensträger

A 
 Alexander Walentinowitsch Nowak (* 1971), russischer Politiker
 Alfons Nowak (* 1925), deutscher Fußballspieler

 Anna Nowak (* 1966), polnische Schauspielerin
 Amram Nowak (1927–2005), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur und Autor

 Antoni J. Nowak (1935–2013), polnischer Psychologe
 August Nowak (1795–1854), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker

B 
 Bernard Nowak (* 1950), polnischer Schriftsteller, Herausgeber und Redakteur
 Bernhard Nowak (1904–1985), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker der Moderne und Kulturredakteur der DDR
 Bruno Nowak, Pseudonym Gottfried Rothacker (1901–1940), deutscher Schriftsteller

C 
 Carsten Nowak (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Cécile Nowak (* 1967), französische Judoka
 Claudia Nowak (* 1967), deutsche Juristin
 Claus Nowak (Schriftsteller) (* 1938), deutscher Schriftsteller
 Claus Nowak (* 1949), deutscher Sachbuchautor

D 
 Daniel Nowak (* 1966), deutscher Eishockeyspieler
 Dariusz Nowak (* 1978), polnischer Ruderer
 Dawid Nowak (* 1984), polnischer Fußballspieler
 Derek Nowak (* 1984), deutscher Schauspieler
 Dominik Nowak (* 1995), deutscher Schauspieler
 Dorothea Nowak (1926–2011), deutsche Theologin
 Drew Nowak (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler

E 
 Edward Nowak (* 1940), polnischer Prälat
 Elisabeth Nowak-Thaller (* 1960), österreichische Kunsthistorikerin
 Erhard Nowak (* 1935), deutscher Chorleiter, Komponist und Musikschriftsteller

 Erol Nowak (* 1975), österreichischer Schauspieler

F 
 Florian Nowak (* 1995), deutscher Radrennfahrer
 Franz Nowak (1885–1973), österreichischer Maler
 Friedrich Nowak (* 1919), deutscher Fußballspieler

G 
 Gottfried Alexander Nowak (1944–1993), österreichischer bildender Künstler
 Grigori Irmowitsch Nowak (1919–1980), sowjetischer Gewichtheber

 Gustav Nowak (1846–1921), österreichischer Politiker und Heimatforscher

H 
 Halina Jolanta Nowak-Guńka (* 1970), polnische Biathletin und Skilangläuferin, siehe Halina Guńka

 Heiko Nowak (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Nowak (1890–1955), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Heinz Nowak (1925–2012), deutscher Heimatforscher
 Helmut Nowak (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Henry J. Nowak (* 1935), US-amerikanischer Politiker
 Henryka Nowak (1915–1998), polnische Weitspringerin, siehe Henryka Słomczewska

I 
 Ignaz von Nowak (General, I) (1751–1820), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Ignaz von Nowak (General, II) (?–1826), österreichischer Generalmajor

J 
 Jan Nowak (Geologe) (1880–1940), österreichisch-polnischer Geologe und Paläontologe
 Jan Nowak-Jeziorański (1914–2005), polnischer Journalist
 Jannik Nowak (* 1985), deutscher Schauspieler
 Jannik Nowak (Footballspieler) (* 1994), deutscher American-Football-Spieler
 Jenny Nowak (* 2002), deutsche Skispringerin und Nordische Kombiniererin
 Jerzy Nowak (1923–2013), polnischer Schauspieler
 Jörn Nowak (* 1986), deutscher Fußballspieler

 Julian Nowak (1865–1946), polnischer Bakteriologe und Politiker
 Jürgen Nowak (* 1959), deutscher IT-Spezialist
 Jutta Nowak (* 1960), deutsche Religionspädagogin

K 

 Karlo Nowak (1873–1959), deutsch-sorbischer Maler, siehe Carl Noack (Maler)
 Katarzyna Nowak (* 1969), polnische Tennisspielerin
 Kazimierz Nowak (1897–1937), polnischer Fotograf und Autor
 Klara Nowak (1922–2003), deutsche Krankenschwester und Aktivistin
 Krystian Nowak (* 1994), polnischer Fußballspieler
 Krzysztof Nowak (1975–2005), polnischer Fußballspieler
 Kurt Nowak (1942–2001), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker

L 
 Leo Nowak (Leopold Nowak; * 1929), deutscher Geistlicher, Bischof von Magdeburg

 Leszek Nowak (1943–2009), polnischer Philosoph
 Lisa Nowak (* 1963), US-amerikanische Astronautin
 Ludmilla Nowak (1883–1947), österreichische Autorin
 Ludwig Nowak (1947–1996), deutsch-sorbischer Politiker (CDU), siehe Ludwig Noack (Politiker)

M 
 Manfred Nowak (* 1950), österreichischer Jurist
 Maik Nowak (* 1964), deutscher Handballspieler und -trainer
 Maike Maja Nowak (* 1961), deutsche Liedermacherin und Hundetrainerin

 Marco Nowak (* 1990), deutscher Eishockeyspieler
 Maria Nowak (1935–2022), polnischstämmige französische Wirtschaftswissenschaftlerin und Sozialaktivistin
 Maria Nowak-Vogl (1922–1998), österreichische Kinder- und Jugendpsychiaterin
 Marie-Luise Nowak (* 1980), österreichische Modedesignerin und Kulturanthropologin
 Mario Nowak (* 1985), deutscher American-Football-Spieler
 Markus Nowak (* 1965), deutscher Medienunternehmer

 Měrćin Nowak-Njechorński (1900–1990), sorbischer Maler, Grafiker und Publizist
 Michael Nowak (* 1991), deutscher Journalist
 Michel Nowak (* 1962), französischer Judoka
 Mieczysław Nowak (1936–2006), polnischer Gewichtheber

N

O 
 Oskar Nowak (1913–nach 1947), österreichischer Eishockeyspieler

P 

 Paweł Valde-Nowak (* 1954), polnischer Ur- und Frühgeschichtler
 Peter Nowak (Fußballspieler) (* 1948), österreichischer Fußballspieler 
 Peter Nowak, deutscher freier Journalist und Publizist
 Piotr Nowak (* 1964), polnischer Fußballspieler

R 
 Raimund Nowak (* 1955), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Reinhard Nowak (* 1964), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Rainer Nowak (* 1972), österreichischer Journalist
 Ralf Nowak (* 1967), deutscher Kameramann
 Riccardo Nowak (1885–1950), italienischer Fechter
 Rolf Nowak (?–2004), deutscher Genealoge
 Roman Nowak (1900–1980), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR)
 Rudi Nowak (1921–1991), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Nowak (1832–1892), österreichischer Jurist und Herausgeber

S 
 Sabina Nowak (* 1959), polnische Biologin
 Sarah Nowak (* 1991), deutsche Webvideoproduzentin und Reality-Show-Teilnehmerin, siehe Sarah Harrison (Webvideoproduzentin)
 Sarina Nowak (* 1993), deutsches Model und Autorin
 Selina Nowak (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Siegfried Nowak (1930–2013), deutscher Chemiker
 Sławomir Nowak (* 1974), polnischer Politiker
 Stanisław Nowak (1935–2021), polnischer Geistlicher, Erzbischof von Częstochowa

 Steffen Nowak (* 1975), deutscher Schauspieler

T 
 Teresa Nowak (* 1942), polnische Hürdenläuferin
 Thomas Nowak (* 1964), deutscher Ökonom und Wirtschaftsmanager
 Tim Nowak (* 1995), deutscher Leichtathlet

V 
 Véronique Nowak (* 1967), französische Fußballspielerin

W 

 Wanda Nowak (* 1913), österreichische Leichtathletin
 Wilhelm Nowak (1868–1945), österreichisch-tschechischer Maler, siehe Wilhelm Noack (Maler, 1868)
 Willi Nowak (1886–1977), tschechischer Maler, Lithograf und Hochschullehrer
 Włodzimierz Nowak (* 1958), polnischer Journalist

Z

Einzelnachweise 

Familienname